zwrot – rodzaj frazeologizmu
 zwrot – manewr w żeglarstwie
 „Zwrot” – czasopismo mniejszości polskiej na Zaolziu

Zobacz też 
 zwrot wektora